Ceci est une liste des conventions d'anime dans le monde. Il s'agit d'une liste dynamique pouvant être classée selon le critère de votre choix.

Le tableau propose le nom de la convention, la ville hôte, la région (province ou état), le pays, le mois de l'année pendant lequel la convention est normalement organisée, l'année de la première convention et l'année de la dernière convention (uniquement si elle n'existe plus).

Notes et références

Articles connexes 
 Convention d'anime

 
Fan
Liste en rapport avec le manga